Население Карагандинской области

Население

Национальный состав

По области

По районам

Населённые пункты 
<div align="center">

</div>

Примечания 

Карагандинская область
Карагандинская область